Marie-Anne steht für:

 weiblicher französischer Vorname, siehe Marianne (Vorname)
 Marie-Anne (Dampfwagen), Straßenzug von 1879

Siehe auch:
 Marianne (Begriffsklärung)